Раковиця (, , ) — назва населених пунктів у ряді слов'янських країн.

Раковиця () — село у Видинській області, община Макреш.

Раковиця — село в Республіці Комі.

Раковиця — район Белграда.
 Раковиця — муніципалітет (община) міста Белграда
 Монастир Раковиця — монастир у Белграді.

Раковиця — поселення в общині Крань, Горенський регіон.

Раковиця  — муніципалітет у Карловацькій жупанії

Див. також 
 Мала Раковиця
 Раковіца